Mistrovství světa ve florbale mužů do 19 let 2001 bylo 1. ročníkem mistrovství světa juniorů.

Konalo se v německých městech Weissenfels, Merseburg, Hohenmölsen, Naumburg, Prittiz, Halle, Markranstädt a Dessau na hranici spolkových zemí Sasko-Anhaltsko a Sasko.

Vítězem se stal tým Švédska po porážce Švýcarska ve finále. Česko skončilo na pátém místě.

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Play off

Pavouk

Čtvrtfinále

Semifinále

Boj o 3. místo

Finále

O umístění

O 9.–12. místo

O 11. místo

O 9. místo

O 5.–8. místo

O 7. místo

O 5. místo

Konečné pořadí

All Star tým 
Členy All Star týmu se stali:

Brankář:  Jani Malmelin

Obránci:  Michal Kotlas,  Tatu Väänänen

Centr:  Kimmo Eskelinen

Útočníci:  Christoph Hofbauer,  Anders Sjöstrand

Odkazy

Reference

Související články 
 Mistrovství světa ve florbale do 19 let

Externí odkazy 
 Oficiální výsledky 

Mistrovství světa ve florbale
Florbal v roce 2001
Florbal v Německu
Sportovní události v Německu